Jméno a příjmení Pavel Kříž nese více osobností:

 Pavel Kříž (* 1961) – český herec
 Pavel Kříž (vojenský policista) (* 1978) – český právník a příslušník vojenské policie
 Pavel Kříž (fotbalista) (* 1963) – český fotbalista
 Pavel Kříž (lední hokejista) – český hokejista